La Passe (dt. „der Pass“) ist der Name der geographischen Objekte:
 La Passe (La Digue), Siedlung auf La Digue, Seychellen
 La Passe (Kanada), Fluss in Kanada

Siehe auch:
 Île de la Passe, Insel im Indischen Ozean
 Mont de la Passe, Berg in Kanada